Hollfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hollfelder (1930–2005), deutscher Pianist
 Waldram Hollfelder (1924–2017), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:

 Holfelder